Jamki (Silezië)
 Jamki (Mazovië)